FMC (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
FMC (Tokio), een Japans historisch motorfietsmerk
FMC Corporation, een Amerikaans chemieconcern
Ford Motor Company (non-officiële afkorting: FMC)
Ford Mondeo Club een forum door en voor eigenaren van een Ford Mondeo
Francisco Motor Corporation, een automerk uit de Filipijnen
Station Moeskroen (Telegrafische code: FMC)
Flight Management Computer, Navigatie computer gebruikt voor laterale en verticale navigatie in een (verkeers)vliegtuig